El Torneig d'Hamburg 2018, oficialment conegut com a German Open 2018, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 111a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 de juliol de 2018 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El tennista georgià Nikoloz Basilashvili va esdevenir el primer tennista d'aquest país en guanyar un títol individual del circuit ATP, a més, ho va aconseguir venint de la fase prèvia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018